Ženská dvouhra Internationaux de Strasbourg 2020 probíhala ve druhé polovině září 2020, v dodatečně určeném termínu kvůli probíhající pandemii covidu-19. Do singlové soutěže štrasburského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo třicet hráček. Obhájkyní titulu byla Ukrajinka Dajana Jastremská, která do turnaje nezasáhla.

Vítězkou se stala druhá nasazená Ukrajinka Elina Svitolinová, jež ve finále za 1.52hodiny zdolala 21letou kazašskou turnajovou pětku Jelenu Rybakinovou po třísetovém průběhu 6–4, 1–6 a 6–2. V duelu ztratila dvakrát servis, když zachránila osm z deseti brejkových hrozeb. V probíhající sezóně si 26letá ukrajinská světová pětka připsala po Monterrey Open druhé turnajové vítězství, které představovalo patnáctý singlový titul na okruhu WTA Tour v osmnáctém finále. Z antukových bojů o titul udržela neporazitelnost s poměrem 5–0.

Nasazení hráček 
Dvě nejvýše nasazené hráčky obdržely volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Internationaux de Strasbourg
Tenis ve Francii v roce 2020
WTA Tour 2020